Буена Вентура има више значења:

 Буена Вентура (Плајас де Росарито), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Буена Вентура (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Буена Вентура (Темпоал), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику